Вислів «Ворота Раю» — біблійного походження.

Райські врата — центральні двері іконостасу, що ведуть до престолу у вівтарі.

«Ворота Раю» в літературі і культурі 

 Ворота раю () — повість Єжи Анджеєвського, написана у 1960 році.
 Ворота раю () — голівудський кінофільм режисера Майкла Чіміно, 1980 року виробництва.